Lauby ist der Familienname folgender Personen:

 Chantal Lauby (* 1948), französische TV-Moderatorin, Comedian, Schauspielerin, Regisseurin und Drehbuchautorin
 Dan Lauby (* 1960), US-amerikanischer Dartspieler
 Danny Lauby (* 1992), US-amerikanischer Dartspieler